Sainte-Jeanne-d’Arc ist der Name folgender Gemeinden in der kanadischen Provinz Québec:
 Sainte-Jeanne-d’Arc (La Mitis)
 Sainte-Jeanne-d’Arc (Maria-Chapdelaine)